Amerikai Egyesült Államok
 Ralston (Iowa)
 Ralston (Kalifornia)
 Ralston (Nebraska)
 Ralston (Oklahoma)
 Ralston (Washington)
 Ralston (Wyoming)

 Egyesült Királyság
 Ralston (Renfrewshire), Skócia

 Kanada
 Ralston (Alberta)

Nevek
 Ralston, családnév